Het Romeinse getal voor 110 (getal) of 110 (jaar)
 CX, een ISO-landcode voor Christmaseiland
 .cx, het internetlandcode topleveldomein van Christmaseiland
 CX of Fuji Television, naam televisiestation
 Citroën CX, een model van het Franse automerk Citroën
 Cathay Pacific, een Aziatische luchtvaartmaatschappij met IATA-code CX
 CX (audio), een ruisreductiesysteem
 weerstandscoëfficiënt in een stromend medium (Cx-waarde)
 Fokker C.X, een vooroorlogs vliegtuig
 Gilera CX, een lichte motorfiets uit 1991